Polska:
 dawne miasto na terenie obecnego miasta Odolanów
 Konstancja – część miasta Ozorków, w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Ozorków

Niemcy:
 Konstancja – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Konstancja (niem. Konstanz) – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Konstancja

Rumunia:
 Konstanca (rum. Constanța) – miasto w Rumunii, nad Morzem Czarnym

Ukraina:
 Konstancja – wieś w obwodzie tarnopolskim

Osoby:
 Konstancja – córka Konstancjusza I Chlorusa
 Konstancja – córka Sancha I
 Konstancja (cesarzowa)
 Konstancja (córka Sancha I)
 Konstancja Aragońska
 Konstancja Arpadówna
 Konstancja Bednarzewska
 Konstancja Benisławska
 Konstancja Bernaud
 Konstancja Biernacka
 Konstancja Bretońska
 Konstancja Burgundzka
 Konstancja Czartoryska
 Konstancja Dernałowicz
 Konstancja Francuska
 Konstancja Gładkowska (inaczej Grabowska)
 Konstancja Habsburżanka (Austriaczka)
 Konstancja Hohenstauf
 Konstancja Hohenstauf (cesarzowa nicejska)
 Konstancja Hohenstauf (królowa Aragonii)
 Konstancja Jaworowska
 Konstancja Kastylijska
 Konstancja Ligęza
 Konstancja Ligęzianka
 Konstancja Manuel
 Konstancja Markiewicz
 Konstancja Morawska
 Konstancja Mozart
 Konstancja Ossolińska
 Konstancja Poniatowska
 Konstancja Portugalska
 Konstancja Potocka
 Konstancja Przemysłówna
 Konstancja Rzewuska
 Konstancja Sabaudzka
 Konstancja Sanguszko
 Konstancja Studzińska
 Konstancja Sycylijska
 Konstancja Weber
 Konstancja antiocheńska
 Konstancja inowrocławska
 Konstancja opolska
 Konstancja raciborska
 Konstancja wodzisławska
 Konstancja wrocławska
 Konstancja węgierska
 Konstancja węgierska (zm. 1240)
 Konstancja węgierska (zm. po 1287)
 Konstancja z Antiochii
 Konstancja z Lubomirskich Rzewuska
 Konstancja Łubieńska
 Konstancja świdnicka
 Konstancja Żwanowa

Inne:
 Konstancja – imię
 Konstancja – diecezja